Mesacmaea är ett släkte av koralldjur. Mesacmaea ingår i familjen Haloclavidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Mesacmaea